«Братья и сёстры» — многозначный термин.
 «Братья и сёстры» — американский телесериал.
 «Братья и сестры!» —  обращение И.В. Сталина к народу в речи по поводу нападения Германии на СССР.
 «Братья и сёстры» — тетралогия Фёдора Абрамова о деревенской жизни середины XX века.
 «Братья и сёстры» — заглавный роман одноименной тетралогии.